Вейхерово:

 Вейхерово — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Вейхеровский повят.
 Вейхерово — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Вейхеровский повят, Поморское воеводство.